Сурт может означать:

 Сурт (др.-сканд. Surtr) — в германо-скандинавской мифологии огненный великан, владыка Муспельхейма.
 Сурт — нерегулярный спутник планеты Сатурн.
 Сурт — город в Ливии.
 Сурт — муниципалитет в Ливии. Столица — город Сурт.
 СУРТ — Система Управления Развитием Территорий.